Ben Allen peut faire référence à :
 Ben Allen, une personnalité politique américaine membre du Sénat de l'État de Californie.
 , un triathlète australien